Экс-ан-От () — один из 17 кантонов департамента Об, региона Гранд-Эст, Франция. Административный центр находится в коммуне Экс-Вильмор-Пали. INSEE код кантона — 1001. Все 36 коммун Крене-пре-Труа находятся в округе Труа. В 2015 году размер кантона был увеличен с 10 коммун до 36.

История 
Кантон Экс-ан-От был создан в 1801 году. До реформы 2015 года в кантон входило 10 коммун. По закону от 17 мая 2013 и декрету от 14 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Об уменьшилось с 34 до 17. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. 22 марта 2015 года к кантону Экс-ан-От присоединили 16 коммун кантона Эрви-ле-Шатель, 10 коммун кантона Эстиссак и 2 коммуны Марсийи-ле-Эйе.

Коммуны кантона 

Состав кантона до реформы 2014 года:

Население 
В таблице приведена динамика численности населения по 2012 год. В 2015 году территория кантона увеличилась на 26 коммун, а население соответственно возросло до 18 076 человек (население во время переписи 2012 года на территории, определённой в 2015 году).

Политика 
Согласно закону от 17 мая 2013 года избиратели каждого кантона в ходе выборов выбирают двух членов генерального совета департамента разного пола. Они избираются на 6 лет большинством голосов по результату одного или двух туров выборов.

В первом туре кантональных выборов 22 марта 2015 года в Экс-ан-От баллотировались 3 пары кандидатов (явка составила 54,46 %). Во втором туре 29 марта, Дидье Лепренс и Полин Стеинер были избраны с поддержкой 59,27 % на 2015—2021 годы. Явка на выборы составила 54,74 %.

Примечания 

Кантоны департамента Об